Scrooge è il cognome di Ebenezer Scrooge, l'avaro protagonista del racconto di Charles Dickens Canto di Natale (1843). "Scrooge" è nel tempo diventato antonomasia per indicare una persona antisociale, avara, e lontana dai valori e dallo spirito del Natale.

Film
 Scrooge – film del 1913 diretto da Leedham Bantoc
 Scrooge – cortometraggio muto del 1922 diretto da George Wynn
 Scrooge – film del 1923 diretto da Edwin Greenwood
 Scrooge – cortometraggio del 1928, diretto da Hugh Croise
 Scrooge – film del 1935 diretto da Henry Edwards
 Lo schiavo dell'oro (Scrooge) – film del 1951
 La più bella storia di Dickens (Scrooge) – film del 1970
 S.O.S. fantasmi (Scrooged) – film del 1988

Pagine correlate 
 Canto di Natale (disambigua)
 Paperon de' Paperoni, personaggio dei fumetti e cartoni animati Disney il cui nome originale è Scrooge McDuck.